Вуэльта Испании 1999 — 54-я по счёту гонка Вуэльты Испании. Соревнование началось 4 сентября с пролога длиной 6,1 км в Мурсии, а закончилось 26 сентября 1999 года в Мадриде. Гонщики преодолели 3 576 километров, средняя скорость составила 39,449 км/ч. Стартовало 189 гонщиков, финишировало 115. Фаворитами были Лоран Жалабер, Алекс Цулле, Ян Ульрих и прошлогодний победитель гонки Абрахам Олано. Победителем стал Ян Ульрих из .

Участники 
В гонке принимала участие 21 велокоманда по 9 человек в каждой.

Этапы

Классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Спринтерская классификация

Командный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 1999 году
Сентябрь 1999 года